Fotografiska museet kan syfta på:

 Fotografiska museet, Stockholm – en tidigare fristående avdelning inom Moderna museet 1971–1988
 Fotografiska – en konsthall i Stockholm, som invigdes 2010 (något oegentligt eftersom det inte är ett museum)
 Fotografiska, Tallinn – en konsthall i Tallinn, filial till Fotografiska i Stockholm, som invigdes 2019
 Finlands fotografiska museum – ett finländskt privat fotografiskt museum i Helsingfors